Donald Smith kan syfta på bland andra:

* Donald Smith, 1:e baron Strathcona och Mount Royal (1820–1914), kanadensisk företagare, politiker och diplomat
 Donald Smith (1922–1998), australisk tenor
 Donald Smith (född 1944), amerikansk jazzpianist